Op het toernooi van Wimbledon in 1992 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 24 juni tot en met 5 juli 1992.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Elizabeth Smylie en John Fitzgerald waren als negende geplaatst – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Jana Novotná en Todd Woodbridge, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het Nederlandse team Bollegraf/Nijssen.

Het als derde geplaatste duo Larisa Neiland / Cyril Suk won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Nederlandse koppel Miriam Oremans en Jacco Eltingh in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun enige gezamenlijke titel. De Tsjecho-Slowaak Suk had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Letse Neiland geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twaalf Nederlanders speelden mee (zes koppels):
 Miriam Oremans en Jacco Eltingh bereikten de finale.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als achtste geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door hun landgenoten Oremans/Eltingh.
 Brenda Schultz en Michiel Schapers bereikten de derde ronde – daar waren zij niet opgewassen tegen het Amerikaanse duo Debbie Graham en Jonathan Stark.
 Caroline Vis en Tom Kempers bereikten de tweede ronde.
 Nicole Muns-Jagerman en Menno Oosting strandden al in de eerste ronde.
 Ook voor Ingelise Driehuis en Jan Siemerink viel het doek na hun openingspartij.

Er waren twee Belgische deelnemers:
 Libor Pimek speelde samen met Petra Langrová uit Tsjecho-Slowakije – zij bereikten de tweede ronde.
 Sabine Appelmans en de Zweed Rikard Bergh konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.6)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1992